Fourtou peut désigner :

Toponyme

Fourtou, commune française située dans l'Aude ;
Col de Fourtou

Patronyme

Janelly Fourtou (1939-), femme politique française ;
Jean-René Fourtou (1939-), homme d'affaires français ;
Oscar Bardi de Fourtou (1836-1897), homme d'État français.